het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven
 het Lorentz Lyceum (Arnhem) te Arnhem
 het Lorentz Lyceum (Haarlem) te Haarlem